также  — служебный символ Japan Post Service, почтового оператора в Японии. Он также используется в качестве знака почтовых индексов Японии.

Описание 

Данный символ является стилизованным слогом тэ (テ) катаканы и ведёт своё происхождение от японского слова тэйсин ( — коммуникации). Появление символа относится к довоенной эпохе (до Второй мировой войны), когда была низка грамотность среди населения, а символ катаканы был легко понимаемым по сравнению с символами кандзи.

Для указания почтового индекса сначала пишется данный символ, а затем и сам почтовый код. Так, например, один из районов Токио Мэгуро имеет следующий почтовый индекс: 〒153-0061. Использование данного символа привело к тому, что он включён в стандартный набор символов клавиатуры для компьютеров в Японии.

Из вариантов, показанных на первом рисунке, стандартным является крайний правый символ, используемый при адресации. Символ 〶 в центре круга часто используется на картах для указания почтовых отделений.

В Юникоде 
Символ представлен в Юникоде.
 〒 unicode: U+3012
 〠 unicode: U+3020
 〶 unicode: U+3036

Сходство с символом тенге 
30 марта 2007 года в Республике Казахстан был утверждён символ национальной валюты тенге «₸», который практически ничем не отличается от символа почты Японии. Эта нелепая случайность вызвала серьёзные споры в казахстанском обществе, но символ тенге всё же был введен в оборот.

См. также 
 Japan Post Service

Ссылки 
 сайт Почты Японии 

Типографика
Почта Японии